Bates Motel (film), een televisiefilm uit 1987
Bates Motel (televisieserie), een televisieserie uit 2013